Джова́нни Па́бло Симео́не Бальди́ни (; 5 июля 1995, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Верона» и сборной Аргентины, выступающий на правах аренды за «Наполи». Сын известного футболиста и тренера Диего Симеоне.

Карьера

Клубная 
Джованни является воспитанником «Ривер Плейта». 4 августа 2013 года нападающий дебютировал за «Ривер Плейт» в матче высшей лиги против клуба «Химнасия и Эсгрима». Он отыграл этот матч целиком. Свой первый гол за «Ривер Плейт» Джованни забил 8 сентября 2013 года в матче против «Тигре».

Летом 2015 года отправился в аренду в «Банфилд». Соглашение рассчитано до лета 2016 года. Сыграл 34 матча и забил 12 голов за «Банфилд» в рамках чемпионата Аргентины.

18 августа 2016 года перешёл в итальянский клуб «Дженоа».

16 августа 2017 года подписал контракт с «Фиорентиной» сроком до 30 июня 2022 года. 20 августа 2017 года дебютировал за «фиалок» в гостевом матче 1-го тура Серии A 2017/18 против «Интера» (вышел в основном составе и на 60-й минуте был заменён на Бабакара).

18 августа 2022 года перешёл в Наполи на правах аренды с правом обязательного выкупа.

В сборной 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Аргентины выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки. Сам Джованни стал лучшим бомбардиром турнира, забив 9 голов в 9 играх.

7 сентября 2018 года в товарищеском матче против Гватемалы (3:0) форвард впервые вышел в стартовом составе и на 44-й минуте забил свой первый мяч за национальную команду.

Личная жизнь 
Джованни является сыном известного футболиста и тренера Диего Симеоне. Брат — Джанлука Симеоне, нападающий испанского клуба Херес Депортиво.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 5 / забито голов: 1; победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1.

Хет-трики 
По состоянию на 7 ноября 2022 года на счету Джованни Симеоне 3 хет-трика. 2 раза он забивал три гола в одном матче, 1 раз — четыре.

Тренеры 

В клубах
  Рамон Диас (07.2013—05.2014, «Ривер Плейт»)
  Марсело Гальярдо (06.2014—07.2015, «Ривер Плейт»)
  Клаудио Вивас (07.2015—03.2016, «Банфилд»)
  Хулио Сесар Фальсьони (03.2016—06.2016, «Банфилд»)
  Иван Юрич (08.2016—02.2017; 04.2017—08.2017, «Дженоа»)
    Андреа Мандорлини (02.2017—04.2017, «Дженоа»)
    Стефано Пиоли (08.2017—04.2019, «Фиорентина»)
    Винченцо Монтелла (04.2017—08.2019, «Фиорентина»)
    Роландо Маран (08.2019—03.2020, «Кальяри»)
    Вальтер Дзенга (03.2020—08.2020, «Кальяри»)
    Эусебио Ди Франческо (08.2020—02.2021, «Кальяри»; 08.2021—09.2021, «Эллас Верона»)
    Леонардо Семпличи (02.2021—08.2021, «Кальяри»)
  Игор Тудор (09.2021—05.2022, «Эллас Верона»)
  Лучано Спаллетти (07.2022-, «Наполи»)

В сборных
  Лионель Скалони (09.2018—11.2018, сборная Аргентины)

Достижения 
  «Ривер Плейт»
 Финал чемпионата Аргентины (1): 2014
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2014
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2015
 Обладатель Кубка Либертадрес (1): 2015

  «Сборная Аргентины»
 Победитель молодёжного чемпионата Южной Америки (1): 2015

 Личные
 Лучший бомбардир молодёжного чемпионата Южной Америки 2015: 9 голов

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Goal

Футболисты Аргентины
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки сборной Аргентины по футболу
Симеоне
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Наполи»